Кайшева — женская форма фамилии Кайшев. Известные носительницы:
 Кайшева, Анастасия Николаевна (род. 1998) — российская биатлонистка.
 Нигматуллина (Кайшева), Ульяна Николаевна (род. 1994) — российская биатлонистка.